Alessandro Fè d'Ostiani, vescovo italiano (1716-1791)
 Alessandro Fè d'Ostiani, politico italiano
 Alessandro Fè d'Ostiani, pittore e tennista italiano